Azdarchoidy (Azhdarchoidea) – nadrodzina pterozaurów z podrzędu pterodaktyli. Według najpopularniejszej wśród naukowców klasyfikacji obejmuje cztery rodziny – Azhdarchidae, Chaoyangopteridae, Lonchodectidae i Tapejaridae. Niektórzy badacze podnoszą Thalassodrominae – podrodzinę Tapejaridae – do rangi osobnej rodziny (Tupuxuaridae) wewnątrz kladu Neoazhdarchia.

Klasyfikacja 
Sensu Unwin 2006
 RZĄD PTEROZAURY
 PODRZĄD PTERODAKTYLE
 Nadrodzina Azhdarchoidea
 Rodzina Azhdarchidae
 Rodzina Lonchodectidae
 Rodzina Tapejaridae
 Podrodzina Tapejarinae
 Podrodzina Thalassodrominae

Filogeneza 
Kladogram Azhdarchoidea sensu Lü, Unwin, Xu & Zhang 2008

Przypisy 

Pterodaktyle